Meiklejohn ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Meiklejohn (1872–1964), US-amerikanischer Philosoph und Universitätspräsident
 David Meiklejohn (1900–1959), schottischer Fußballspieler und -trainer
 George de Rue Meiklejohn (1857–1929), US-amerikanischer Politiker
 Ian Meiklejohn (1907–1977), britischer Funker und Polarforscher
 William Meiklejohn (1903–1981), US-amerikanischer Hollywood Talentagent und -scout

Sonstiges:
 Meiklejohn-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika